Penumbra – grupa muzyczna
 Penumbra – seria gier komputerowych
 Penumbra (Świat Mroku)
 Umbra (Świat Mroku)
 Penumbra (medycyna)
 Penumbra (organizacja)
 Penumbra w astronomii – rodzaj cienia rzucanego przez Ziemię